Arques ist die Bezeichnung folgender geographischer Objekte in Frankreich:

 Arques (Aude), Gemeinde im Département Aude
 Arques (Aveyron), Gemeinde im Département Aveyron
 Arques (Pas-de-Calais), Gemeinde im Département Pas-de-Calais
 Arques (Fluss), Küstenfluss in Frankreich

mit Namenszusatz:
 Arques-la-Bataille, Gemeinde im Département Seine-Maritime

Arques bezeichnet:
 Arques Industries, ehemaliger Name der Gigaset AG

Arqués ist der Familienname von
 José Javier Arqués (* 1960), spanischer Sprinter

Siehe auch
 Grafschaft Arques
 Les Arques
 Zisterzienserinnenabtei Arques, von 1636 bis 1791 ein Kloster der Zisterzienserinnen in Arques-la-Bataille bei Dieppe im Département Seine-Maritime in Frankreich